Las Delicias peut désigner :

Toponymes

Las Delicias, barrio de la zone nord dans la ville de Santa Fe, Province de Santa Fe ;
 Las Delicias, barrio de Rosario, province de Santa Fe ;
 Las Delicias, localité de la province de Santiago del Estero ;
 Las Delicias, localité située dans la province d'Entre Ríos, aussi appelée Gobernador Etchevehere.

Las Delicias, située à Málaga ;
 Las Delicias, barrio situé à Santa Cruz de Tenerife ;
 Las Delicias, barrio situé à Valladolid ;
 Las Delicias, barrio situé à Jerez de la Frontera.

Las Delicias, localité située dans l'État de Nayarit :
 Las Delicias, localité située dans l'État de Sonora.

Las Delicias,  localité située dans la province de Bocas del Toro.

Las Delicias, balneario de Trujillo.

Las Delicias, une paroisse civile de la municipalité de Girardot, dans l'État d'Aragua ;
 Las Delicias, une localité balnéaire de la paroisse civile de Boca de Aroa de la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón ;
 le río Las Delicias, une rivière dans l'État d'Aragua.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme